Greda är en ort i Kroatien.   Den ligger i länet Split-Dalmatien, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Zagreb. Greda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Greda är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Trapošnik,  meter över havet,  km väster om Greda. Runt Greda är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Solin,  km väster om Greda. Omgivningarna runt Greda är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dalmatien